Волкан Демирел (; 27. октобар 1981) бивши је турски фудбалер који је играо на позицији голмана.

Статистика каријере

Репрезентативна

Успеси 
Фенербахче
 Суперлига Турске (5): 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2010/11, 2013/14.
 Суперкуп Турске (3): 2007, 2009, 2014.
 Куп Турске (2): 2011/12, 2012/13.
Турска
 Европско првенство: полуфинале 2008.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 Волкан Демирел на сајту -{tff.org}-

Рођени 1981.
Турски фудбалери
Турски фудбалски репрезентативци
Фудбалски голмани
Фудбалери Фенербахчеа
Фудбалери на Европском првенству 2008.